Abdul Hamid sau Abd al-Hamid poate fi:
 Abd al-Hamid Al-Katib, scriitor arab din perioada califatului omeiad;
 'Abd al-Hamīd ibn Turk, matematician turc din secolul al IX-lea;
 Abdul-Hamid I (1725 - 1789), sultan turc;
 Abdul-Hamid al II-lea (1842 - 1918), sultan turc;
 Abdul Hamid Khan Bhashani (1880 - 1976), lider politic în Pakistan și în Bangladesh;
 Abdelhamid Ben Badis (1889 - 1940), lider islamic din Algeria;
 Abdel Hamid al-Sarraj (1925 - 2013), ofițer și om politic sirian;
 Abdul Hameed (1928 - 2011), scriitor din Pakistan;
 Dina bint 'Abdu'l-Hamid (sau Prințesa Alia, n. 1929), prima soție a lui Hussein al Iordaniei;
 Abdul Hamid al-Bakkoush, (1933-2007), om politic libian;
 Abdul Hamid (n. 1944), președinte al Bangladeshului;
 Abid Hamid Mahmud (1957 - 2012), lider al serviciului de securitate din perioada lui Sadam Hussein;
 Ammar Abdulhamid (n. 1966), militant pentru drepturile omului din Siria;
 Abdelhamid El Kaoutari (n.1990), fotbalist marocan;
 Sara Abdel-Hamid, cunoscută ca Ikonika, femeie-muzician britanică din domeniul dubstep și electro.